{{Taxobox
| name = Pterorhinus monachus
| status = NT
| status_ref = 
| image =
| image_caption = 
| range_map = 
| range_map_caption = 
| image2 = 
| image2_caption = 
| domain_sv = Eukaryoter
| domain = Eukaryota
| regnum_sv = Djur
| regnum = Animalia
| phylum_sv = Ryggsträngsdjur
| phylum = Chordata
| subphylum_sv = Ryggradsdjur
| subphylum = Vertebrata
| classis_sv = Fåglar
| classis = Aves
| ordo_sv = Tättingar
| ordo = Passeriformes
| familia_sv = Fnittertrastar
| familia = Leiothrichidae
| genus_sv = 
| genus = Pterorhinus
| species_sv = 
| species = ’P. monachus| taxon = Pterorhinus monachus
| taxon_authority = Swinhoe, 1870
| synonyms = 
 Ianthocincla chinensis monachus
 Garrulax chinensis monachus
 Garrulax monachus
}}Pterorhinus monachus''', "hainanfnittertrast", är en fågelart i familjen fnittertrastar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en underart av svartstrupig fnittertrast (Pterorhinus chinensis''), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Den förekommer enbart på ön Hainan i södra Kina och kategoriseras av IUCN som nära hotad.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Fnittertrastar
Garrulax
Fåglar i orientaliska regionen